Павел Дорофеев:
 Дорофеев, Павел Иванович (1911—1985) — палеоботаник, палеокарполог.
 Дорофеев, Павел Игоревич (род. 2000) — российский хоккеист.